Graye ist der Familienname folgender Personen:

 Devon Graye (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Graye-et-Charnay, Ort in Frankreich
 Graye-sur-Mer, Ort in Frankreich

Siehe auch:
 Gray (Begriffsklärung)
 Grey